Rožnov ist der Name folgender Orte

 Rožnov pod Radhoštěm, Stadt im Okres Vsetín, Tschechien
 Rožnov, Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Rožnov, Ortsteil von Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Rožnov, Stadtteil von České Budějovice

Siehe auch:
 Roznov